Edictum bezeichnet:

 Edictum De Pretiis Rerum Venalium, siehe Höchstpreisedikt
 Edictum perpetuum
 Edictum Chlotharii
 Edictum Rothari
 Edictum Theoderici